Die Russische Badmintonföderationsmeisterschaft () ist die Mannschaftsmeisterschaft der Auswahlteams der russischen Föderationssubjekte. Des Weiteren werden auch Klubmeisterschaften ausgetragen.

Titelträger

Weblinks 
Statistik bei badm.ru

Foderation
Liste (Badminton)